Алекса́ндр Кузьми́ч Абра́мов () — советский футбольный тренер, ранее футболист. Заслуженный тренер РСФСР (1961).

Биография 
С августа 1934 года по 1941 работал тренером в команде «Крылья Советов» (Москва).

В 1947 году Абрамов, много сделавший для становления в Куйбышеве футбольной команды в годы ВОВ и после завершения войны, возглавил местную команду «Крылья Советов». В 1951 году под его руководством «Крылья» добились наивысшего результата в чемпионатах СССР — 4-е место. К началу чемпионата 1951 года Абрамову удалось создать сыгранный футбольный коллектив. Стабильность состава позволяла «Крыльям Советов» на высоком уровне проводить большинство матчей. Важнейшую роль в успехе команды сыграла оригинальная тактика команды, разработанная тренерским штабом, и основанная на повышенной физической подготовке футболистов с соответствующей самоотдачей и работоспособностью в игре. Этот метод позволил главному тренеру добиться того, что все игроки успевали участвовать и в защите и в нападении, и команда успешно противостояла сильнейшим коллективам страны. В терминологии журналистов и болельщиков эта тактика получила название «волжская защепка».

В промежутке между двумя этапами работы в Куйбышеве (1947—1952 и 1958—1960) руководил командой высшей лиги «Трудовые резервы» Ленинград, а позднее возглавлял «Трудовые резервы» Ворошиловград.

В 1961 году возглавляемый Абрамовым «Трактор» Волгоград занял 3 место в Классе «Б» СССР (РСФСР, 3 зона), а в 1962 — 2-е и добился перехода во Вторую группу класса «А». Вследствие этого успеха тренер был приглашён в клуб высшей лиги (первая группа класса «А») «Арарат» Ереван, но по итогам чемпионата СССР 1963 года клуб занял 18 место и попал в зону вылета.

В следующем году решать задачу скорого возвращения в высшую лигу Абрамову пришлось с другим клубом неудачником 1963 года — ташкентским «Пахтакором». В первый же год команда достигла желаемого: заняв 3-е место во второй группе, «Пахтакор» вернулся в первую.

В 1965—1979 годах, с перерывами, работал заведующим кафедрой футбола Волгоградского института физкультуры.

В 1972—1973 годах - главный тренер местной команды «Баррикады», выступавшей во Второй лиге СССР.

Литература 
 Инкин Н. Н., Хорьков В. Ю. «Крылья Советов». 1942—2002. Игроки и тренеры. — Самара, 2002.

Ссылки 
 Бронзовый блеск четвёртого места (1951 год). А. Понамарёв, В. Прищепов. Полвека с «Крыльями Советов».
 Абрамов Александр Кузьмич на сайте football.lg.ua

Футболисты СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Трудовые резервы» Ленинград
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Арарат» Ереван
Тренеры ФК «Пахтакор»
Преподаватели вузов Волгограда